Onderdistrict in Indonesië
 Pakong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pakong (Modung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Pakong (Pakong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java